

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1973 w piłce nożnej
1974 w piłce nożnej
1973 w Holandii
1974 w Holandii